csokoládé - kakaóbabból készített édesség
 Csokoládé (film) - Lasse Hallström filmje
 Csokoládé (regény) - Joanne Harris regénye